

Desportistas 
Robertinho (Beach Soccer) - futebolista de areia e showbolista brasileiro, que atua como goleiro.
Roberto Oliveira Gonçalves do Carmo - ex-futebolista brasileiro conhecido como Robertinho
Roberto Barbosa dos Santos - ex-futebolista brasileiro que atuava como goleiro conhecido como Robertinho

Músicos 
Robertinho do Recife -  guitarrista e produtor musical brasileiro.
Robertinho Silva - baterista e percussionista brasileiro.
Robertinho - Robertinho da dupla Léo Canhoto e Robertinho
Robertinho do Acordeon -  músico brasileiro.

Outros 
 Roberto Gómez Bolaños - comediante também chamado de Robertinho.
Desambiguações de antropônimos